Wartke ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Wartke (* 1977), deutscher Kabarettist und Pianist
 Ralf-Bernhard Wartke (* 1948), deutscher Archäologe